Harry Williams kan avse:

 Harry E. Williams – grundare av WMS Industries
 Harry Williams (vaudevilleartist) (1850–1930), en engelsk vaudevilleartist, kompositör och sångtextförfattare
 Harry Williams (sångtextförfattare) (1879-1922), amerikansk kompsitör och sångtextförfattare